Kühlbrandt ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Kühlbrandt (* 1951), deutscher Biophysiker